Александр Грошев:
 Грошев, Александр Васильевич (род. 1947) — мэр города Иванова (2000—2005).
 Грошев, Александр Николаевич (1905—1973) — советский киновед.